Листвянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Рязанском районе Рязанской области.

Административный центр — посёлок Листвянка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов

Герб 
Герб Листвянского сельского поселения утверждён 30 ноября 2012 года и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8314.

Описание герба гласит: «В рассечённом зелёном и лазоревом поле с золотой каймой — серебряный волнистый столб; поверх каймы и столба — зелёный, окаймлённый серебром пояс, выше и ниже которого столб обременён зелёными дубовыми листами. В золотой вольной части со скруглённым внутренним углом — старинная зелёная княжеская шапка, отороченная чёрным собольим мехом, над которым — золотое украшение („городок“) с зелёным самоцветным камнем.

Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Примечания

Ссылки 
 Рязанский муниципальный район: Листвянское сельское поселение

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Рязанского района Рязанской области